Steinweg 25 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Steinweg 25 (Gehrden), Region Hannover
 Steinweg 25 (Halle (Saale)), Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Südliche Innenstadt
 Steinweg 25 (Naumburg (Saale)), Sachsen-Anhalt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Naumburg (Saale)
 Steinweg 25 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt